Louhansk
Oblast de Louhansk
Aéroport international de Louhansk
Gouverneur de l'oblast de Louhansk
Référendum de 2014 à Louhansk
Coup d'État de 2017 à Louhansk
République populaire de Lougansk
Zorya Louhansk
Stanytsia Louhanska